Виктор Суслов: 
 Суслов, Виктор Максимович (1910—1961) — депутат Верховного Совета СССР 3-го и 4-го созывов.